Agony (band), een Zweedse trashmetalband
Agony Column, een Amerikaanse heavymetalband
Agony (Marvel), een fictieve superschurk uit de strips van Marvel Comics
Agony (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverley Hills, 90210